

Мугендорф (Нижня Австрія) — комуна в Нижній Австрії
 Мугендорф (Штирія) — комуна в Штирії, південно-східна Австрія

Мугендорф — село в Баварії